Nathalie Dambendzet (ur. 5 lipca 1975 w Budapeszcie) – węgierska siatkarka grająca na pozycji środkowej.

Kluby 

Węgierskie siatkarki
Urodzeni w 1975
Ludzie urodzeni w Budapeszcie